Levi Strauss – przedsiębiorca, twórca pierwszego przedsiębiorstwa produkującego dżinsy
 Levi Strauss & Co. – firma przedsiębiorstwa w branży odzieżowej
 Claude Lévi-Strauss – francuski antropolog, socjolog i filozof